Но́вая Ива́новка () — село Арцизского района Одесской области, центр одноимённого сельского совета. Численность населения 1869 чел (на 01.01.2008).

География 
Село расположено на левом берегу реки Киргиж-Китай, в северо-западной части Арцизского района. Граничит со следующими сёлами: Делень, Главани, Задунаевка, Виноградное, Александровка, Дмитровка (Болградский район), Вольное (Тарутинский район). Находится в 25 км от границы с Молдавией.

История 
Село основано в 1821 году болгарскими переселенцами на месте ногайского поселения Ески Кубей. В Энциклопедии Болгария местом, откуда прибыли поселенцы, указывается как село Гебедже (совр. Белослав). Однако, это утверждение оспаривается исследователями, которые считают, что переселенцы, скорее всего, были выходцами из районов около Тырново и Плевена. Поселение было названо Ивановкой в честь Ивана Инзова.

В 1833 году село стало центром новообразованного Нижнебуджакского округа.
В 1840 году открылась впервые приходская школа, которая через некоторое время была закрыта. Повторно школа открылась в 1870 г., а в конце ХІХ века была преобразована в двуклассную. В начале ХХ в при школе действовала библиотека.

В 1840 году состоялось освящение церкви Иоанна Предтечи, строительство которой началось в 1834 г. На её освящении присутствовал И. Н. Инзов.

Революционные события 1905—1907 гг. оказали влияние на жизнь жителей Новой Ивановки. В селе был образован революционный кружок, а в феврале 1906 года на сельском сходе в адрес властей выдвигались требования социально-экономических преобразований.

В годы Первой мировой войны значительная часть трудоспособного населения была призваны в армию. 45 жителей села погибли, умерли от ран, и пропали без вести, в память о них в 1921 г. бы сооружён памятник.

В 1918 году село, как и вся Бессарабия, вошло в состав Румынии.

В 1929 году в селе был проведён Конгресс болгар Бессарабии, в котором приняли участие представители 17 сел и рассматривались следующие вопросы: проблемы национально-культурного развития, изучение болгарского языка в школах и издание газеты на болгарском языке.

В 1934 году была построена паровая мельница, услугами которой пользовались жители близлежащих сел.

Население и национальный состав 
По данным переписи населения Украины 2001 года распределение населения по родному языку было следующим (в % от общей численности населения):

По Новоивановскому сельскому совету: украинский — 3,62 %;русский — 5,30 %; болгарский — 88,06 %; армянский — 0,15; гагаузский — 1,93 %; молдавский — 0,84 %; немецкий — 0,10 %.

Экономика 
Основу экономики Новой Ивановки составляет сельское хозяйство — зернопроизводство и виноградарство, а также пищевая промышленность.

Уроженцы 
 Поглубко Константин Александрович — историк, исследователь в области болгаристики.
 Нико Стоянов — Основатель и главный редактор первой болгарской газеты в СССР «Родно слово», член Союза журналистов (СССР с 1987 г) в Молдове. Член Союза писателей (СССР с 1978 г), впоследствии Союза писателей России, Союза болгарских писателей. Заслуженный деятель искусства в Молдове — «Om emerit» (1995 г.).

Примечания 

Населённые пункты Арцизского района